Il singolare dell'Open Gaz de France 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Martina Navrátilová era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Steffi Graf ha battuto in finale 6–2, 6–2  Mary Pierce.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Steffi Graf (campionessa)
  Mary Pierce (finale)
  Jana Novotná (semifinali)
  Iva Majoli (semifinali)

 Julie Halard (secondo turno) 
 Judith Wiesner (quarti di finale) 
 Karina Habšudová (quarti di finale) 
 Sabine Appelmans (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 1995